Округа Принс-Джордж:
 Принс-Джордж () — Виргиния
 Принс-Джорджес () — Мэриленд